Otto Urbach ist der Name folgender Personen:

* Otto Urbach (Komponist) (1871–1927), deutscher Komponist und Klavierlehrer 
 Otto Urbach (Autor) (1901–1957), deutscher Autor